Бер Крик има више значења:
 Бер Крик (Аљаска)
 Бер Крик (Флорида)
 Бер Крик (Калифорнија)
 Бер Крик (Алабама)
 Бер Крик (Висконсин)
 Бер Крик (Тексас)